L'édition 2020 du tournoi de tennis de Prague se déroule du  au , sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Simona Halep remporte le tournoi en simple, Lucie Hradecká et Kristýna Plíšková celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suissesse Belinda Bencic, de l'Estonienne Anett Kontaveit, des Françaises Kristina Mladenovic et Fiona Ferro, des Tchèques Karolína Muchová et Markéta Vondroušová, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Kazakhe Elena Rybakina, de la Grecque María Sákkari, de la Polonaise Iga Świątek, de la Belge Alison Van Uytvanck, de la Croate Donna Vekić, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska et de la Russe Daria Kasatkina. Elles sont respectivement remplacées par Camila Giorgi, Laura Siegemund, Tamara Zidanšek, Magdalena Fręch, Ana Bogdan, Irina-Camelia Begu, Jasmine Paolini, Sara Sorribes Tormo, Arantxa Rus, Kristýna Plíšková, Patricia Maria Țig, Leonie Küng et Storm Sanders.

Lauréates 
En simple, la Roumaine Simona Halep (tête de série ) remporte son vingt-et-unième titre WTA en disposant en finale de la Belge Elise Mertens (tête de série ). Il s'agit de son  en catégorie WTA.

En double, Lucie Hradecká et Kristýna Plíšková (têtes de série ) remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale Monica Niculescu et Raluca Olaru (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Prague
Sport en Tchéquie en 2020
Tennis en août 2020